Игорь Маркевич: Маркевич, Игорь (1912—1983) — французский дирижёр, пианист, композитор и педагог.
 Маркевич, Игорь Агеевич (1929—2015) — советский футболист, тренер.